Questa è la prima edizione di Uno zecchino per il papà che è andata in prima TV su Rai Yoyo il 19 marzo 2015.

Curiosità 
Carolina Benvenga ha anche presentato la festa del papà e le edizioni successivo di Uno zecchino per il papà. Negli ultimi anni si è ridotto il numero di presentatori.

Uno zecchino per la mamma 

Uno zecchino per la mamma è lo stesso programma, ma dedicato a tutte le mamme che si è eseguito dal 1988 al 2017.

Zecchino d'Oro 

Zecchino d'Oro